

Personnalités
Meugy est le nom d'une famille de Reims et des Ardennes:
 Nicolas-Alexandre Meugy (1771 à Rethel- à Rethel), docteur en médecine en 1794, médecin de l'armée du Rhin, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Rethel, chevalier de la Légion d'honneur en 1859, ancien Conseiller général et maire de Rethel; il épousa  Anne Charlotte Télinge (1771-1848) à Rethel le , avec laquelle il eut 3 enfants, dont les deux suivants:
 Pierre-Alexandre Meugy, (1798 à Rethel- à Rethel) docteur en médecine en 1822, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Rethel. 
 Jules Alexandre Alphonse Meugy (1816-1892), géologue.
 Jules-Alphonse Meugy ( à Rethel-), docteur en médecine en 1859, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Rethel ; il épousa, le  à Sorbon, Marie Philomène Cailteaux (1836-1893). Il est le fils de Pierre-Alexandre.
 Pierre-Victor Meugy ( à Rethel -  à Rethel); médecin <ref>Sa thèse de doctorat portait sur : Essai sur le diagnostic de l'endocardite aiguë simple, valeur des modifications des bruits normaux, G. Steinheil, 1889, 68 pages</ref>, chevalier de la Légion d'honneur en 1937. Fils du précédent, mort sans descendance.

Dans la dédicace de sa thèse de doctorat, Pierre-Victor Meugy'' mentionne deux de ses ancêtres médecins:
 J.-B. Meugy, Maître en 1695,  en 1700, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Reims, doyen en 1718;
 Nicolas Meugy, Maître en médecine en 1656,  en 1663.

Notes & références